Сараб — многозначный термин:

Афганистан 
  — город в провинции Баглан.
  — город в провинции Газни.

Иран 
 Сераб — город в Иране.
  — шахрестан.

Западный Азербайджан 
  — деревня.

Илам 
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня, также известна как Сараб-е-Калак.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — дехестан.
  — бахш.

Исфахан 
  — деревня, также известна как Сараб.

Керман 
  — деревня.
  — деревня, также известна как Сараб и Сараб-Сохраб.

Керманшах 
  — дехестан.

Курдистан 
  — дехестан.

Фарс
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.

Хамадан 
  — деревня.
  — деревня, также известна как Сараб и Сараб-Самен.
  — деревня.
  — дехестан.

Хорасан-Резави 
  — деревня в .
  — деревня в шахрестане Кучан.
  — деревня в .
  — деревня в .
  — деревня в шахрестане Кайен.

Хормозган 
  — деревня.
  — деревня.

Южный Хорасан 
  — деревня в .
  — деревня.

Йемен 
  — деревня в мухафазе Хадрамаут.